Brookesena är ett släkte av snäckor. Brookesena ingår i familjen Mathildidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Brookesena